En anglais, light signifie lumière.

Patronyme 

  (1740-1794), explorateur et fondateur de la colonie Britannique de Penang
 John Light (1973-), acteur britannique ;
 Judith Light (1949-), actrice américaine ;
 Kevin Light (1979-), rameur canadien ;
 Matt Light (1978-), joueur américain de football américain ;
 William Light (1786-1839), militaire britannique.

Autre 
 Light, titre original de l'épisode Ombre et Lumière, deuxième partie de Stargate Universe.
 Le fleuve Light, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
 Light, dans Death Note
 Light S.A., compagnie brésilienne d'électricité.
 LIGHT, une cytokines de la famille du facteur de nécrose tumorale
 Light Cycle, moyen de transport sophistiqué, utilisé dans l'univers du film Tron
 Light Cycle, jeu vidéo

Voir aussi